Die 35. Schacholympiade 2002 fand vom 25. Oktober bis 11. November 2002 in Bled (Slowenien) statt.

Übersicht offene Gruppe 
Bei der 35. Schacholympiade 2002 in Bled spielten 135 Teams (inklusive Slowenien B und Slowenien C) in der offenen Gruppe. Turnierort war das Festivalna Dvorana. Unten ist der Endstand als komplette Fortschrittstabelle aufgeführt.

 Vorsitzender des Organisationskomitees: Milan Kneževic (Slowenien)
 Turnierdirektor: Boris Kutin (Slowenien)
 Hauptschiedsrichter: Geurt Gijssen (Niederlande)
 Teilnehmer: 802 (221 Großmeister, 159 Internationale Meister und 74 FIDE-Meister)
 Bedenkzeit: 90 Minuten für die gesamte Partie, plus 30 Sekunden Zeitgutschrift je Zug
 Erstmals starteten Mannschaften aus Somalia und Aruba. Außerdem entsandten die Verbände der körperbehinderten (IPCA) und der gehörlosen (ICSC, später ICCD) Schachspieler eigene Auswahlmannschaften.

Ergebnisse

Mannschaften offene Gruppe 

Siehe weiter unten den Endstand als Komplette Fortschrittstabelle.

Auf die ersten drei Plätze kamen die Mannschaften aus Russland (38½ Brettpunkte), Ungarn (37½) und Armenien (35).

Der Olympiasieger Russland spielte mit Garry Kasparov (7½ Punkte aus 9 Partien), Alexander Grischuk (7 aus 11), Alexander Khalifman (7 aus 9), Alexander Morozevich (7 aus 11), Peter Svidler (6 aus 9) und Sergei Rublevsky (4 aus 7).

Die deutschen Männer belegten Platz 16 und spielten mit Christopher Lutz (5 Punkte aus 10 Partien), Alexander Graf (5 aus 9), Rustem Dautov (6½ aus 12), Jörg Hickl (4½ aus 8), Klaus Bischoff (4½ aus 8) und Thomas Luther (7 aus 9).

Individuelle Medaillen offene Gruppe 

Brett 1
 Gold: Gwaze, Robert (ZIM) 9 aus 9
 Silber: David, Alberto (LUX) 11 aus 13
 Bronze: Al-Modiahki, Mohamad (QAT) 10 aus 12

Brett 2
 Gold: Gentilleau, Jean-Philippe (MNC) 7 aus 9
 Silber: Seirawan, Yasser (USA) 6½ aus 9
 Bronze: Polgár, Judit (HUN) 8½ aus 12

Brett 3
 Gold: Barus, Cerdas (INA) 8½ aus 10
 Silber: Khalifman, Alexander (RUS) 7 aus 9
 Bronze: Romero Holmes, Alfonso (ESP) 7½ aus 10

Brett 4
 Gold: Ayyad, Maher (BRN) 8 aus 10
 Silber: Soylu, Suat (TUR) 7 aus 9
 Bronze: Sammalvuo, Tapani (FIN) 6½ aus 9

Reserve 1
 Gold: Saleh, Jassim (UAE) 6½ aus 7
 Silber: Singh, Ravishen (TRI) 7 aus 8
 Bronze: Elarbi, Abobker (LBA) 7 aus 8

Reserve 2
 Gold: Collins, Sam (IRL) 7½ aus 8
 Silber: Byambaa, Zulzaga (MGL) 6½ aus 7
 Silber: Hailu, Wossenyelew (ETH) 6½ aus 7

Mannschaften der Frauen 

Bei den Frauen gewann China (29,5 Brettpunkte) vor Russland (29) und Polen (28).

China trat mit Zhu Chen (7 Punkte aus 12 Partien), Xu Yuhua (7½ aus 11), Wang Pin (4 aus 7) und Zhao Xue (11 aus 12, Goldmedaille) an.

Die deutschen Frauen belegten Platz 16 und spielten mit Ketino Kachiani-Gersinska (8½ Punkte aus 13 Partien), Elisabeth Pähtz (7 aus 12), Jordanka Micic (3½ aus 7) und Ekaterina Borulya (5 aus 10).

Individuelle Medaillen Frauen 

Brett 1
 Gold: Hoàng Thanh Trang (VIE) 8½ aus 11
 Silber: Vijayalakshmi, Subbaraman (IND) 9½ aus 13
 Bronze: Chiburdanidze, Maia (GEO) 8 aus 11

Brett 2
 Gold: Prudnikova, Svetlana (YUG) 9½ aus 13
 Silber: Pärnpuu, Leili (EST) 9½ aus 13
 Bronze: Matveeva, Svetlana (RUS) 8 aus 11

Brett 3
 Gold: Soćko, Monika (POL) 10½ aus 13
 Silber: Mamedyarova, Zeinab (AZE) 10 aus 13
 Bronze: Llaneza Vega, Patricia (ESP) 9 aus 12

Reserve
 Gold: Zhao Xue (CHN) 11 aus 12
 Silber: Kosintseva, Tatiana (RUS) 11 aus 12
 Bronze: Sabirova, Olga (UZB) 6½ aus 8

Endstand der offenen Gruppe 

 Ermittlung der Platzierung (Rg = Rang): Summe der Brettpunkte (BP), Wertung (Wtg) nach Bucholz-System, Summe der Mannschaftspunkte (MP).

Die Schacholympiade ist ein Mannschaftsturnier. In Bled wurden 14 Runden nach Schweizer System gespielt. Beim Schweizer System werden jeweils wertungsgleiche Mannschaften untereinander ausgelost. Jede Mannschaft (Team) konnte pro Mannschaftskampf vier Spieler einsetzen. Je Mannschaftskampf werden vier Einzelpunkte (Brettpunkte) vergeben, die in der nachfolgenden Tabelle der 14 Runden unter dem Code der Gegnermannschaft angegeben sind. Der Code ist ein Kurzschlüssel für die Mannschaften. Das Ergebnis eines Mannschaftskampfes sind die Mannschaftspunkte (Sieg = 2, Unentschieden = 1, Verlust = 0). Außerdem sind die Anzahlen der gewonnenen, unentschiedenen und verlorenen Kämpfe aufgeführt (+ = -).

Es gibt angeblich einige Diskrepanzen in der Reihenfolge der unteren Mannschaften zur offiziellen Rangliste, die jedoch nicht mehr im Internet zu finden ist. Andere Berichterstatter, wie zum Beispiel TWIC stimmen mit untenstehender Tabelle überein.

Komplette Fortschrittstabelle 
{| class="wikitable"
!Rg||Mannschaft||Code||BP||Wtg||MP||+||=||-||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14
|-
|1||Russland||RUS||38½||460,0||23||10||3||1||CRC3½||BLR3½||IND3||GEO3||ARM2||BIH3½||POL3||NED2½||HUN1½||CHN3||GER3½||CRO2½||ISR2||YUG2
|-
|2||Ungarn||HUN||37½||454,5||24||11||2||1||VEN4||VIE3||SVK2||AZE2½||MDA2½||CZE1½||SLO3½||ROM3½||RUS2½||BIH2½||ENG2½||GEO2½||ARM2||CHN3
|-
|3||Armenien||ARM||35||456,5||18||7||4||3||DOM3½||ISL2½||CAN3½||YUG3½||RUS2||ROM1½||BLR2||CZE1½||NED2||SWE1½||CUB3½||UKR3||HUN2||GEO3
|-
|4||Georgien||GEO||34||458,5||20||10||0||4||URU4||IRL3||GRE3||RUS1||CRO2½||CHN2½||UKR2½||BLR2½||BIH1½||NED2½||SWE3||HUN1½||CAN3½||ARM1
|-
|5||China||CHN||33½||456,5||19||8||3||3||TUR2½||ESP2||SLO34||GER2||AZE3||GEO1½||SUI3||UZB3½||SVK2½||RUS1||UKR2||ENG2½||CRO3||HUN1
|-
|6||Niederlande||NED||33½||454,5||21||9||3||2||QAT3||CHI2½||LTU3||MKD2½||CUB2||MDA3||ENG3||RUS1½||ARM2||GEO1½||FRA2||ESP2½||GRE2½||ISR2½
|-
|7||England||ENG||33½||450,5||18||7||4||3||SLO23½||LTU2||PHI2||ISL2½||CHI4||UKR2||NED1||ESP3||BLR3||IND3||HUN1½||CHN1½||GER2||POL2½
|-
|8||Slowakei||SVK||33||445,0||17||6||5||3||ANG4||PER3||HUN2||ROM1½||UZB3||LTU2||MKD3½||BIH2||CHN1½||CRO2||GRE2||ISR1||PHI2½||SWE3
|-
|9||Israel||ISR||33||439,5||17||7||3||4||ICS3½||SUI2||DEN1½||TKM1½||IPC4||CRO2½||CUB3||POL1½||ROM2½||FRA2||LTU2½||SVK3||RUS2||NED1½
|-
|10||Jugoslawien||YUG||33||436,0||19||8||3||3||NCA4||MEX2½||INA3||ARM½||COL3||BUL2||FRA1||KAZ1½||BRA2½||VIE3½||AZE3||BIH2½||POL2||RUS2
|-
|11||Mazedonien||MKD||33||430,5||18||7||4||3||SRI4||PAR3||ROM2||NED1½||SLO2½||LAT2½||SVK½||GRE1½||PER3½||BLR3||IND2||PHI2||UKR2||FRA3
|-
|12||Schweiz||SUI||33||427,5||18||8||2||4||THA3½||ISR2||KGZ3½||FRA1½||KAZ3½||POL1||CHN1||BEL2||AUT2½||BAN1½||UZB2½||ARG3||IND2½||CUB3
|-
|13||Polen||POL||32½||451,0||17||7||3||4||BOL4||ITA3||CRO3||CUB3||BIH1||SUI3||RUS1||ISR2½||GER2||UKR1½||DEN3||CAN2||YUG2||ENG1½
|-
|14||Ukraine||UKR||32½||450,5||18||7||4||3||MGL3½||UZB2½||EST3||ESP3||CZE2||ENG2||GEO1½||AZE1½||BUL3½||POL2½||CHN2||ARM1||MKD2||DEN2½
|-
|15||Bosnien und Herzegowina||BIH||32½||447,5||18||8||2||4||ZAM3||SLO33½||ARG3||KAZ3||POL3||RUS½||ESP3||SVK2||GEO2½||HUN1½||CRO1½||YUG1½||SWE2||BUL2½
|-
|16||Deutschland||GER||32½||446,5||18||6||6||2||AND3||NOR2½||SCO3||CHN2||BLR1½||FIN2||EGY4||FRA2½||POL2||CZE3½||RUS½||GRE2||ENG2||ESP2
|-
|17||Weißrussland||BLR||32½||442,0||18||8||2||4||ALG3½||RUS½||WLS3½||AUS3||GER2½||SWE3½||ARM2||GEO1½||ENG1||MKD1||EST2½||LAT2||TJK3½||GRE2½
|-
|18||Tschechische Republik||CZE||32½||438,5||20||8||4||2||FAI3||FIN3||TKM3||BUL3||UKR2||HUN2½||ROM2||ARM2½||IND1½||GER½||KAZ2||DEN2||BAN2½||ITA3
|-
|19||Spanien||ESP||32½||433,5||17||7||3||4||UAE3||CHN2||PER4||UKR1||INA2½||SCO3½||BIH1||ENG1||AUS2||LAT2½||COL3½||NED1½||MDA3||GER2
|-
|20||Usbekistan||UZB||32½||431,0||18||9||0||5||LIB3½||UKR1½||IRI3||GRE3||SVK1||POR2½||LAT3½||CHN½||KAZ1||AUT2½||SUI1½||VIE3½||USA3||CRO2½
|-
|21||Litauen||LTU||32||435,0||16||6||4||4||MAS3½||ENG2||NED1||DOM4||IND3||SVK2||USA2||BUL2||CRO½||AUS4||ISR1½||BAN2½||FRA1½||CAN2½
|-
|22||Island||ISL||32||422,0||19||8||3||3||BRN3½||ARM1½||PAR2½||ENG1½||EGY2½||INA2||POR2||TJK2||ITA1½||MEX2½||PER3||ROM2½||KAZ2½||IND2½
|-
|23||Kroatien||CRO||31½||445,0||15||7||1||6||JAM4||IRI3||POL1||ITA3||GEO1½||ISR1½||EST2½||NOR3||LTU3½||SVK2||BIH2½||RUS1½||CHN1||UZB1½
|-
|24||Frankreich||FRA||31½||441,5||19||8||3||3||NZL4||SCO2½||MDA2½||SUI2½||ROM1||EST2½||YUG3||GER1½||AZE2½||ISR2||NED2||IND2||LTU2½||MKD1
|-
|25||Griechenland||GRE||31½||433,5||17||7||3||4||SUR4||EGY3||GEO1||UZB1||VEN2½||CAN2½||MDA2||MKD2½||ARG3||NOR3||SVK2||GER2||NED1½||BLR1½
|-
|26||Dänemark||DEN||31½||425,5||17||7||3||4||BAR4||INA1½||ISR2½||IRL2||PHI2½||USA½||AND3½||ARG2||MDA3||KAZ2½||POL1||CZE2||SLO3||UKR1½
|-
|27||Bulgarien||BUL||31½||421,5||15||6||3||5||MNC4||ALB3½||CUB1½||CZE1||IRL3||YUG2||ARG2||LTU2||UKR½||TJK1½||KGZ3||BRA2½||TKM3½||BIH1½
|-
|28||Rumänien||ROM||31||448,5||16||6||4||4||IRQ4||POR3||MKD2||SVK2½||FRA3||ARM2½||CZE2||HUN½||ISR1½||USA2||BAN1½||ISL1½||COL3||IRL2
|-
|29||Indien||IND||31||441,0||16||7||2||5||WLS3½||COL3½||RUS1||NOR2½||LTU1||BOL3||PHI3||USA3||CZE2½||ENG1||MKD2||FRA2||SUI1½||ISL1½
|-
|30||Aserbaidschan||AZE||31||436,0||15||5||5||4||IBC3½||BEL2||MEX3½||HUN1½||CHN1||ITA2||CHI4||UKR2½||FRA1½||CAN2||YUG1||KAZ2||NOR2||SCO2½
|-
|31||Moldawien||MDA||31||431,0||15||7||1||6||TRI4||KGZ2½||FRA1½||AUT3½||HUN1½||NED1||GRE2||SLO3||DEN1||SCO3½||CAN½||EGY3½||ESP1||NOR2½
|-
|32||Schweden||SWE||31||430,0||19||8||3||3||CYP3||AUS2½||BEL2||POR3||USA2½||BLR½||VEN2||ECU3½||CUB3||ARM2½||GEO1||TKM2½||BIH2||SVK1
|-
|33||Kanada||CAN||31||423,5||15||6||3||5||UGA3½||SLO2½||ARM½||SIN2||BRA3||GRE1½||ECU1½||ALB3||MAS4||AZE2||MDA3½||POL2||GEO½||LTU1½
|-
|34||Bangladesch||BAN||31||414,5||18||8||2||4||LBA4||CUB½||CYP3||ARG2||BEL2½||SLO½||ALB2||SLO32½||CRC3½||SUI2½||ROM2½||LTU1½||CZE1½||PHI2½
|-
|35||Brasilien||BRA||31||411,0||16||7||2||5||LUX1||ZAM2||LIB1½||MLT4||CAN1||PAR3||TKM2||IRL3||YUG1½||INA2½||TJK2½||BUL1½||MEX3||KAZ2½
|-
|36||Irland||IRL||31||408,0||16||6||4||4||NAM4||GEO1||AND3||DEN2||BUL1||COL2½||NOR1||BRA1||NGR3||ANG2½||AUT2||IRQ2||CRC4||ROM2
|-
|37||Kuba||CUB||30½||433,0||17||8||1||5||RSA4||BAN3½||BUL2½||POL1||NED2||ARG2½||ISR1||AUS2½||SWE1||BEL3½||ARM½||LUX3||FIN2½||SUI1
|-
|38||Italien||ITA||30½||426,0||17||7||3||4||ETH4||POL1||EGY3||CRO1||IRI2½||AZE2||VIE2||COL2½||ISL2½||FIN2||PHI1||EST2½||LAT3½||CZE1
|-
|39||Philippinen||PHI||30½||426,0||14||5||4||5||JCI4||USA1½||ENG2||BEL2½||DEN1½||TJK3||IND1||POR2||IRQ3||COL2||ITA3||MKD2||SVK1½||BAN1½
|-
|40||Slowenien A||SLO||30½||425,0||16||7||2||5||TUN3½||CAN1½||SIN3||LAT2½||MKD1½||BAN3½||HUN½||MDA1||TJK2||LUX3||POR3||FIN2||DEN1||PER2½
|-
|41||USA||USA||30½||422,0||16||7||2||5||IPC4||PHI2½||KAZ1½||COL2½||SWE1½||DEN3½||LTU2||IND1||SCO2½||ROM2||TKM1½||AUS2½||UZB1||POR2½
|-
|42||Lettland||LAT||30½||416,5||13||5||3||6||YEM4||TKM2||AUT2||SLO1½||MEX3||MKD1½||UZB½||IRQ1½||MGL4||ESP1½||PAR3||BLR2||ITA½||TUR3½
|-
|43||Estland||EST||30½||414,5||14||6||2||6||MAC4||AUT2||UKR1||QAT2½||TKM3||FRA1½||CRO1½||VIE2½||BEL1½||ARG2½||BLR1½||ITA1½||IRI3½||FIN2
|-
|44||Belgien||BEL||30½||414,0||16||6||4||4||JPN3½||AZE2||SWE2||PHI1½||BAN1½||CYP2½||BOL3||SUI2||EST2½||CUB½||CHI3||NOR1½||QAT2||AUT3
|-
|45||Finnland||FIN||30½||411,0||17||6||5||3||ZIM3||CZE1||ALG2½||TUN2½||VIE3||GER2||KAZ2||AUT1½||POR3||ITA2||NOR2½||SLO2||CUB1½||EST2
|-
|46||Kasachstan||KAZ||30||428,5||15||6||3||5||BOT4||ECU3||USA2½||BIH1||SUI½||UAE3||FIN2||YUG2½||UZB3||DEN1½||CZE2||AZE2||ISL1½||BRA1½
|-
|47||Vietnam||VIE||30||415,0||15||7||1||6||AHO4||HUN1||CHI2½||INA1½||FIN1||URU3½||ITA2||EST1½||SLO22½||YUG½||ICS3½||UZB½||SLO32½||MGL3½
|-
|48||Norwegen||NOR||30||412,5||13||6||1||7||PLE3||GER1½||ALB3½||IND1½||ARG½||BOT3½||IRL3||CRO1||KGZ4||GRE1||FIN1½||BEL2½||AZE2||MDA1½
|-
|49||Schottland||SCO||30||412,0||13||6||1||7||LIE4||FRA1½||GER1||ECU2||BAR4||ESP½||PER2½||VEN3||USA1½||MDA½||SLO21½||LIB3||IRQ3½||AZE1½
|-
|50||Indonesien||INA||30||409,5||14||6||2||6||PNG4||DEN2½||YUG1||VIE2½||ESP1½||ISL2||AUS1||PER1||LIB3½||BRA1½||IRQ1½||ZAM2||WLS3||TKM3
|-
|51||Mexiko||MEX||30||399,5||13||6||1||7||HON4||YUG1½||AZE½||NZL3½||LAT1||AND1½||IPC2½||WLS2½||TKM2||ISL1½||ECU1½||MAS3½||BRA1||ZAM3½
|-
|52||Kolumbien||COL||29½||408,5||13||6||1||7||KEN4||IND½||IBC4||USA1½||YUG1||IRL1½||DOM3||ITA1½||FAI3½||PHI2||ESP½||SLO33||ROM1||LUX2½
|-
|53||Australien||AUS||29½||407,0||15||6||3||5||IVB3||SWE1½||TUR3||BLR1||ALG2½||AUT2½||INA3||CUB1½||ESP2||LTU0||IPC4||USA1½||LUX2||QAT2
|-
|54||Ägypten||EGY||29½||402,0||14||6||2||6||BRU4||GRE1||ITA1||RSA3||ISL1½||LIB3½||GER0||SLO21||DOM4||IRI2||AND3||MDA½||ECU2||BOL3
|-
|55||Katar||QAT||29½||399,0||14||5||4||5||NED1||UAE3||ANG3||EST1½||ECU2||PER1½||TJK1||NGR1½||SRI2||THA4||IRI2½||SLO22½||BEL2||AUS2
|-
|56||Irak||IRQ||29½||394,5||16||6||4||4||ROM0||ETH1½||UGA3||MAS2||WLS2||TRI3½||ZAM3||LAT2½||PHI1||VEN2||INA2½||IRL2||SCO½||NGR4
|-
|57||Portugal||POR||29½||389,5||14||6||2||6||SUD4||ROM1||ECU2½||SWE1||LUX3½||UZB1½||ISL2||PHI2||FIN1||SLO33||SLO1||PAR3||ARG2½||USA1½
|-
|58||Tadschikistan||TJK||29½||337,0||16||7||2||3||||||ISV4||PLE4||TUR3||PHI1||QAT3||ISL2||SLO2||BUL2½||BRA1½||VEN3½||BLR½||ARG2½
|-
|59||Peru||PER||29||406,5||13||6||1||7||SMR4||SVK1||ESP0||ZAM1½||JAM4||QAT2½||SCO1½||INA3||MKD½||WLS3½||ISL1||BOL3||AUT2||SLO1½
|-
|60||Chile||CHI||29||394,0||14||7||0||7||PAN3½||NED1½||VIE1½||URU3||ENG0||SUR4||AZE0||ICS3||ECU1½||TUN3||BEL1||IRI1||RSA3||DOM3
|-
|61||Iran||IRI||29||394,0||11||5||1||8||GCI4||CRO1||UZB1||AND3||ITA1½||ECU1½||SLO31½||PAR1||YEM4||EGY2||QAT1½||CHI3||EST½||FAI3½
|-
|62||Slowenien B||SLO2||29||390,0||14||6||2||6||ENG½||MAS1||SOM4||BAR1||SLO32½||TUR2||THA3||EGY3||VIE1½||ECU2||SCO2½||QAT1½||ZAM1½||URU3
|-
|63||Argentinien||ARG||28½||421,5||11||4||3||7||MLT4||SIN2½||BIH1||BAN2||NOR3½||CUB1½||BUL2||DEN2||GRE1||EST1½||ALB3½||SUI1||POR1½||TJK1½
|-
|64||Österreich||AUT||28½||411,5||14||5||4||5||SOM4||EST2||LAT2||MDA½||SIN2½||AUS1½||FAI3||FIN2½||SUI1½||UZB1½||IRL2||ECU2½||PER2||BEL1
|-
|65||Venezuela||VEN||28½||401,0||15||6||3||5||HUN0||BOT2½||THA2½||ANG4||GRE1½||NZL3||SWE2||SCO1||PAR2||IRQ2||CRC2½||TJK½||MGL1||MNC4
|-
|66||Paraguay||PAR||28½||397,0||13||5||3||6||AFG4||MKD1||ISL1½||LUX2||BOL1||BRA1||JAM3||IRI3||VEN2||UAE3||LAT1||POR1||ANG3||ECU2
|-
|67||Ecuador||ECU||28½||396,0||15||5||5||4||ISV4||KAZ1||POR1½||SCO2||QAT2||IRI2½||CAN2½||SWE½||CHI2½||SLO22||MEX2½||AUT1½||EGY2||PAR2
|-
|68||Luxemburg||LUX||28½||394,5||14||6||2||6||BRA3||TUR1||CRC2½||PAR2||POR½||MNC3||MAS2½||TKM1½||ALG3||SLO1||BOT4||CUB1||AUS2||COL1½
|-
|69||Turkmenistan||TKM||28||418,5||14||5||4||5||MRI4||LAT2||CZE1||ISR2½||EST1||ALB2||BRA2||LUX2½||MEX2||CYP3½||USA2½||SWE1½||BUL½||INA1
|-
|70||Costa Rica||CRC||28||394,0||13||6||1||7||RUS½||HKG3½||LUX1½||LIB2||FAI1½||THA2½||TUN1½||NZL4||BAN½||URU3||VEN1½||KGZ3||IRL0||YEM3
|-
|71||Andorra||AND||28||390,5||14||6||2||6||GER1||PLE4||IRL1||IRI1||SRI3½||MEX2½||DEN½||MAS½||JPN2½||ZIM4||EGY1||UAE2||CYP2½||ALB2
|-
|72||Kirgistan||KGZ||28||387,5||12||6||0||8||ARU4||MDA1½||SUI½||BOL1½||URU1½||ANG3||SIN3||CYP2½||NOR0||FAI3½||BUL1||CRC1||NGR1||JAM4
|-
|73||Albanien||ALB||28||384,0||14||5||4||5||BER4||BUL½||NOR½||WLS2½||ZAM3||TKM2||BAN2||CAN1||TUN1½||TRI4||ARG½||ANG2||SIN2½||AND2
|-
|74||Libanon||LIB||28||383,0||14||6||2||6||UZB½||MGL2½||BRA2½||CRC2||TRI2½||EGY½||NGR1½||HON3½||INA½||JAM4||UAE2||SCO1||FAI1½||SRI3½
|-
|75||Malaysia||MAS||27½||390,0||15||7||1||6||LTU½||SLO23||TUN1||IRQ2||YEM2½||ZIM3||LUX1½||AND3½||CAN0||ICS1||LIE3½||MEX½||ETH3||SLO32½
|-
|76||Türkei||TUR||27½||390,0||13||5||3||6||CHN1½||LUX3||AUS1||SRI2½||TJK1||SLO22||ICS1½||ANG1||BAR3||NGR2||IBC3||MGL2||IPC3½||LAT½
|-
|77||Bolivien||BOL||27½||389,5||15||7||1||6||POL0||LIE3½||YEM2½||KGZ2½||PAR3||IND1||BEL1||ZIM3||CYP1½||BOT2||ANG2½||PER1||UAE3||EGY1
|-
|78||Zypern||CYP||27½||383,0||14||6||2||6||SWE1||IVB3½||BAN1||TRI2½||MNC2½||BEL1½||UAE3||KGZ1½||BOL2½||TKM½||MGL2||SIN2||AND1½||THA2½
|-
|79||Singapur||SIN||27½||373,5||13||5||3||6||RWA4||ARG1½||SLO1||CAN2||AUT1½||MGL2||KGZ1||IBC2½||UAE1||SRI2½||TUN2½||CYP2||ALB1½||ALG2½
|-
|- ||Slowenien C||SLO3||27||399,5||12||6||0||8||HKG4||BIH½||CHN0||IBC2½||SLO21½||BRN3½||IRI2½||BAN1½||URU2½||POR1||ALG3½||COL1||VIE1½||MAS1½
|-
|80||Wales||WLS||27||393,0||12||5||2||7||IND½||KEN4||BLR½||ALB1½||IRQ2||IBC3½||MGL2½||MEX1½||ANG1½||PER½||YEM2½||THA3½||INA1||ICS2
|-
|81||Sambia||ZAM||27||390,5||13||5||3||6||BIH1||BRA2||FAI2||PER2½||ALB1||UGA4||IRQ1||MGL1½||BOT½||MRI4||DOM2½||INA2||SLO22½||MEX½
|-
|82||Dominikanische Republik||DOM||27||385,0||13||5||3||6||ARM½||BRN3½||JAM3||LTU0||ICS2||RSA3½||COL1||TUN2||EGY0||AHO4||ZAM1½||NGR2||NZL3||CHI1
|-
|83||Mongolei||MGL||27||381,0||13||4||5||5||UKR½||LIB1½||MAC4||MNC2||BOT2||SIN2||WLS1½||ZAM2½||LAT0||RSA3½||CYP2||TUR2||VEN3||VIE½
|-
|84||Uruguay||URU||27||380,5||13||6||1||7||GEO0||NAM4||SRI2½||CHI1||KGZ2½||VIE½||YEM3½||ALG2||SLO31½||CRC1||NGR1½||MNC2½||ZIM3½||SLO21
|-
|85||ICSC||ICS||27||376,5||15||5||5||4||ISR½||THA2||ETH2||NCA2½||DOM2||TUN2||TUR2½||CHI1||ZIM2½||MAS3||VIE½||FAI1½||UGA3||WLS2
|-
|86||IBCA||IBC||27||368,0||14||7||0||7||AZE½||JPN4||COL0||SLO31½||HON2½||WLS½||KEN4||SIN1½||RSA2½||ALG1½||TUR1||YEM2½||TUN2½||UAE2½
|-
|87||Neuseeland||NZL||27||366,5||13||6||1||7||FRA0||JCI4||MNC2||MEX½||LBA4||VEN1||ALG1½||CRC0||NAM4||IPC½||JPN2½||BOT3||DOM1||RSA3
|-
|88||Angola||ANG||26½||387,0||12||5||2||7||SVK0||SMR4||QAT1||VEN0||JPN4||KGZ1||LIE3||TUR3||WLS2½||IRL1½||BOL1½||ALB2||PAR1||IPC2
|-
|89||Thailand||THA||26½||372,0||9||4||1||9||SUI½||ICS2||VEN1½||LBA1½||MRI3½||CRC1½||SLO21||UGA1½||NCA3½||QAT0||JCI4||WLS½||PLE4||CYP1½
|-
|90||Äthiopien||ETH||26½||350,0||15||6||3||5||ITA0||IRQ2½||ICS2||IPC0||HKG2||MRI1||PNG3||NCA2||JCI1||ARU2½||JAM2½||MLT3½||MAS1||UGA3½
|-
|91||VereinigteArabische Emirate||UAE||26||386,0||12||5||2||7||ESP1||QAT1||NGR3½||ZIM2½||TUN3||KAZ1||CYP1||BOT2½||SIN3||PAR1||LIB2||AND2||BOL1||IBC1½
|-
|92||Färöer||FAI||26||383,0||16||7||2||5||CZE1||ZIM2||ZAM2||JAM2½||CRC2½||ALG2½||AUT1||IPC3½||COL½||KGZ½||SRI2½||ICS2½||LIB2½||IRI½
|-
|93||Algerien||ALG||26||382,0||11||5||1||8||BLR½||PAN3½||FIN1½||YEM3||AUS1½||FAI1½||NZL2½||URU2||LUX1||IBC2½||SLO3½||IPC½||AHO4||SIN1½
|-
|94||IPCA||IPC||26||381,5||13||6||1||7||USA0||AHO3||ZIM1½||ETH4||ISR0||BAR3½||MEX1½||FAI½||MNC2½||NZL3½||AUS0||ALG3½||TUR½||ANG2
|-
|95||Jemen||YEM||26||357,0||10||5||0||9||LAT0||ISV4||BOL1½||ALG1||MAS1½||NCA2½||URU½||LBA3½||IRI0||SUR3½||WLS1½||IBC1½||BOT4||CRC1
|-
|96||Nigeria||NGR||26||326,5||18||7||2||3||||BYE2||UAE½||NAM2½||MLT2½||SRI3||LIB2½||QAT2½||IRL1||TUR2||URU2½||DOM2||KGZ3||IRQ0
|-
|97||Trinidad & Tobago||TRI||25½||361,0||14||6||2||6||MDA0||ARU3½||BAR2||CYP1½||LIB1½||IRQ½||PLE2½||LIE2½||UGA3||ALB0||BRN2||JPN2½||MNC1||HON3
|-
|98||Liechtenstein||LIE||25½||350,0||14||6||2||6||SCO0||BOL½||JPN3||MRI1½||JCI2½||HON2½||ANG1||TRI1½||ARU3||MNC2||MAS½||NCA2||NAM3||TUN2½
|-
|99||Tunesien||TUN||25||382,0||10||4||2||8||SLO½||UGA3||MAS3||FIN1½||UAE1||ICS2||CRC2½||DOM2||ALB2½||CHI1||SIN1½||RSA1½||IBC1½||LIE1½
|-
|100||Sri Lanka||SRI||25||368,5||10||4||2||8||MKD0||AFG4||URU1½||TUR1½||AND½||NGR1||SOM2½||PAN3½||QAT2||SIN1½||FAI1½||PLE2||BAR3||LIB½
|-
|101||Simbabwe||ZIM||25||367,5||11||4||3||7||FIN1||FAI2||IPC2½||UAE1½||RSA2||MAS1||SUR3½||BOL1||ICS1½||AND0||HKG3||BRN3½||URU½||LBA2
|-
|102||Südafrika||RSA||25||366,0||12||5||2||7||CUB0||LBA3||BRU3||EGY1||ZIM2||DOM½||MRI3||MNC2||IBC1½||MGL½||HON4||TUN2½||CHI1||NZL1
|-
|103||Barbados||BAR||25||357,0||13||5||3||6||DEN0||PNG3½||TRI2||SLO23||SCO0||IPC½||JCI2½||JAM2||TUR1||HKG2||LBA3||UGA1½||SRI1||BRU3
|-
|104||Libyen||LBA||25||347,5||15||6||3||5||BAN0||RSA1||AHO3||THA2½||NZL0||NAM2||BRU2½||YEM½||KEN2||IVB3||BAR1||SUR2½||NCA3||ZIM2
|-
|105||Malta||MLT||25||345,0||13||5||3||6||ARG0||MRI2||HON3||BRA0||NGR1½||PAN2||JPN2½||NAM2||JAM1½||JCI2½||UGA1½||ETH½||IVB3||HKG3
|-
|106||Bahrain||BRN||25||344,0||14||6||2||6||ISL½||DOM½||SUR2½||KEN2½||NCA2½||SLO3½||HON1||ARU1½||AFG3½||UGA2||TRI2||ZIM½||SOM3||MRI2½
|-
|107||Monaco||MNC||24½||364,0||10||3||4||7||BUL0||BER4||NZL2||MGL2||CYP1½||LUX1||BOT1½||RSA2||IPC1½||LIE2||PLE2½||URU1½||TRI3||VEN0
|-
|108||Japan||JPN||24½||351,5||9||4||1||9||BEL½||IBC0||LIE1||SMR3½||ANG0||AFG3½||MLT1½||SOM4||AND1½||PLE2||NZL1½||TRI1½||JAM1||ARU3
|-
|109||Niederländische Antillen||AHO||24½||326,5||12||5||2||7||VIE0||IPC1||LBA1||ARU3||SUR0||BER2||HKG2||PNG3||PAN3½||DOM0||NCA1½||BRU3½||ALG0||RWA4
|-
|110||Botswana||BOT||24||368,0||12||5||2||7||KAZ0||VEN1½||IVB2½||BRU4||MGL2||NOR½||MNC2½||UAE1½||ZAM3½||BOL2||LUX0||NZL1||YEM0||SOM3
|-
|111||Mauritius||MRI||24||346,5||13||5||3||6||TKM0||MLT2||NCA1½||LIE2½||THA½||ETH3||RSA1||PLE2||HON3||ZAM0||BRU2½||NAM2||PAN2½||BRN1½
|-
|112||Surinam||SUR||24||345,5||12||5||2||7||GRE0||BRU1||BRN1½||AFG3||AHO4||CHI0||ZIM½||JCI2||HKG2||YEM½||KEN2½||LBA1½||PNG3||PAN2½
|-
|113||Jamaika||JAM||23½||361,5||11||5||1||8||CRO0||GCI4||DOM1||FAI1½||PER0||HKG4||PAR1||BAR2||MLT2½||LIB0||ETH1½||ARU3||JPN3||KGZ0
|-
|114||Uganda||UGA||23½||360,5||12||5||2||7||CAN½||TUN1||IRQ1||HKG2||KEN4||ZAM0||MAC3||THA2½||TRI1||BRN2||MLT2½||BAR2½||ICS1||ETH½
|-
|115||Palästina||PLE||23½||351,5||11||4||3||7||NOR1||AND0||PAN3||TJK0||NAM1½||ARU3½||TRI1½||MRI2||BRU3||JPN2||MNC1½||SRI2||THA0||KEN2½
|-
|116||Jersey||JCI||23½||332,5||12||5||2||7||PHI0||NZL0||ARU2½||PNG2½||LIE1½||BRU2||BAR1½||SUR2||ETH3||MLT1½||THA0||SOM1||BER3||GCI3
|-
|117||Nicaragua||NCA||23||354,5||10||2||6||6||YUG0||HON2||MRI2½||ICS1½||BRN1½||YEM1½||PAN2||ETH2||THA½||BRU2||AHO2½||LIE2||LBA1||NAM2
|-
|118||Honduras||HON||23||347,5||10||4||2||8||MEX0||NCA2||MLT1||IVB3||IBC1½||LIE1½||BRN3||LIB½||MRI1||KEN3||RSA0||MAC3½||HKG2||TRI1
|-
|119||Namibia||NAM||23||340,5||13||4||5||5||IRL0||URU0||GCI2½||NGR1½||PLE2½||LBA2||IVB2½||MLT2||NZL0||SOM2||PAN3||MRI2||LIE1||NCA2
|-
|120||Hong Kong||HKG||23||340,5||11||2||7||5||SLO30||CRC½||PNG2||UGA2||ETH2||JAM0||AHO2||MAC3½||SUR2||BAR2||ZIM1||SMR3||HON2||MLT1
|-
|121||Panama||PAN||23||317,0||10||4||2||8||CHI½||ALG½||PLE1||MAC2½||PNG2½||MLT2||NCA2||SRI½||AHO½||RWA3||NAM1||ISV4||MRI1½||SUR1½
|-
|122||Kenia||KEN||23||300,0||11||4||1||8||COL0||WLS0||BER3½||BRN1½||UGA0||GCI4||IBC0||SMR2½||LBA2||HON1||SUR1½||BYE2||RWA3½||PLE1½
|-
|123||Afghanistan||AFG||23||278,0||11||4||1||8||PAR0||SRI0||SMR3||SUR1||BRU1½||JPN½||RWA1½||ISV3½||BRN½||BYE2||IVB2||GCI3||ARU1||BER3½
|-
|124||Brunei||BRU||22½||327,5||10||4||2||8||EGY0||SUR3||RSA1||BOT0||AFG2½||JCI2||LBA1½||IVB2½||PLE1||NCA2||MRI1½||AHO½||ISV4||BAR1
|-
|125||Aruba||ARU||22½||323,5||10||5||0||9||KGZ0||TRI½||JCI1½||AHO1||BER2½||PLE½||ISV4||BRN2½||LIE1||ETH1½||MAC2½||JAM1||AFG3||JPN1
|-
|126||San Marino||SMR||22½||275,5||11||4||1||8||PER0||ANG0||AFG1||JPN½||BYE2||RWA3||BER2½||KEN1½||IVB1½||MAC1||ISV4||HKG1||GCI2½||PNG2
|-
|127||Britische Jungferninseln||IVB||22||305,5||9||2||3||8||AUS1||CYP½||BOT1½||HON1||SOM2||MAC2||NAM1½||BRU1½||SMR2½||LBA1||AFG2||BER2½||MLT1||BYE2
|-
|128||Somalia||SOM||21½||302,0||11||2||5||6||AUT0||MAC2||SLO20||GCI2||IVB2||PNG2||SRI1½||JPN0||BER3||NAM2||BYE2||JCI3||BRN1||BOT1
|-
|129||Papua-Neuguinea||PNG||21½||287,5||9||2||3||8||INA0||BAR½||HKG2||JCI1½||PAN1½||SOM2||ETH1||AHO1||BYE2||ISV1½||GCI3||RWA2½||SUR1||SMR2
|-
|130||Macau||MAC||21½||282,5||12||4||2||7||EST0||SOM2||MGL0||PAN1½||GCI2½||IVB2||UGA1||HKG½||RWA2½||SMR3||ARU1½||HON½||BYE2||ISV2½
|-
|131||Bermuda||BER||17½||279,0||6||1||2||10||ALB0||MNC0||KEN½||ISV2||ARU1½||AHO2||SMR1½||BYE2||SOM1||GCI1||RWA3||IVB1½||JCI1||AFG½
|-
|132||Guernsey||GCI||17||276,5||7||2||1||10||IRI0||JAM0||NAM1½||SOM2||MAC1½||KEN0||BYE2||RWA0||ISV2½||BER3||PNG1||AFG1||SMR1½||JCI1
|-
|133||Ruanda||RWA||15½||232,5||6||3||0||8||SIN0||BYE0||BYE0||BYE0||ISV2½||SMR1||AFG2½||GCI4||MAC1½||PAN1||BER1||PNG1½||KEN½||AHO0
|-
|134||AmerikanischeJungferninseln||ISV||11½||290,5||5||1||1||11||ECU0||YEM0||TJK0||BER2||RWA1½||BYE2||ARU0||AFG½||GCI1½||PNG2½||SMR0||PAN0||BRU0||MAC1½
|-
|||Sudan||SUD||||||||||||||POR0||||||||||||||||||||||||||
|}

Mannschaftsaufstellungen

Einzelnachweise

Literatur 
 Ian Wilkinson: Magnificence in Bled. The 35th Chess Olympiad. LMH Publishing, Kingston 2004. ISBN 976-8184-92-2.

Weblinks 

 35th Chess Olympiad: Bled 2002 auf Olimpbase (englisch)
 Die 35. Schacholympiade 2002 auf TeleSchach (mit Fotos)
 Canada at the Olympiads (englisch)
  (englisch)

2002
Schachturnier
Schachveranstaltung 2002
Schachwettbewerb in Slowenien
Sportveranstaltung in Bled